Hugin est un logiciel, interface graphique de Panorama Tools, permettant la création de panoramas 
Hugin et Munin, dans la mythologie nordique sont les deux corbeaux perchés sur les épaules d'Odin.
Hugin est une réplique de bateau viking.